Кинопробы (кастинг) — в кинематографе: выбор среди претендентов человека, в наибольшей мере соответствующего творческому замыслу режиссёра.
 КИНОпробы — двойной трибьют-альбом, посвященный памяти Виктора Цоя, записанный в 2000 году.
 КИНОпробы. Рэп-трибьют — трибьют Виктору Цою и группе Кино, записанный в 2010 году.